Feike ist der Familienname folgender Personen:

 Katharina Feike, deutsche Politikerin

Feike steht außerdem für:

 Feike AG, in Deutschland börsennotierter chinesischer Schuhhersteller